Пачулия (также Пачулиа) — грузинская фамилия. Известные носители:
 Пачулия, Владимир Дигович (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Пачулия, Заза (род. 1984) — грузинский баскетболист.